Biere kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Bière, ort och kommun i kantonen Vaud,

Tyskland 

 Biere, Bördeland – ort, Bördeland, Sachsen-Anhalt,